
Termin -{R8}- ima više značenja.

 R-oznake, R8: Kontakt sa zapaljivim materijalima može izazvati požar
 Renault 8, mala familija automobila proizvedena tokom 1960-tih i ranih 1970-tih